{{Ficha de personaje de manga y anime
|nombre_es = Rip van Winkle
|nombre_ja = リップヴァーン・ウィンクル中尉
|nombre_ja_latino = Rippuvān Winkuru
|sexo = Femenino
|fechanacimiento = Desconocido
|fechamuerte = Desconocido
|Estado = Muerta 
|primeraaparicion =Manga: volumen 4 Anime: Ova IV 
}}

 es un personaje del manga Hellsing creado por Kōta Hirano, miembro de la organización Millenium. Su Seiyū es Maaya Sakamoto.

Historia 

Es una de las soldados más importantes de las fuerzas de Millenium, y miembro de las fuerzas especiales Werwolf. Sus tropas robaron el portaaviones VTOL británico Águila.

Utiliza un mosquete largo que dispara balas mágicas que "castigan a todos sin distinción". Estas persiguen blancos por sí solas y parecen ser penetradoras de armadura (destruyen helicópteros, cazas, y misiles con facilidad) y son incluso capaces de cambiar de trayectoria en pleno vuelo penetrando repetidas veces un objetivo con la misma bala. Sin embargo, no parece tener otras habilidades más que ésta. También disfruta cantando óperas, en especial Der Freischütz, comparándose frecuentemente con el personaje principal, Kaspar. El Mayor incluso nota que ella se parece mucho a Kaspar y que Alucard es Samiel, el antagonista de la ópera y representante del Diablo. Kaspar usa balas similares que nunca erran al blanco, y es llevado al Infierno por Samiel al final de la ópera. Su nombre viene de un cuento corto de Washington Irving con el mismo nombre: Rip van Winkle

Alucard le influye una enorme cantidad de miedo a Rip cuando se aproxima, e inevitablemente la mata. La empala con su arma a la izquierda del corazón y bebe su sangre antes de usar sus sombras para devorarla, haciéndola su familiar.

Irónicamente, el Mayor no le permitió al Doctor quemarla con los chip, y, en un raro acto de "generosidad", le pide a los otros miembros de Millennium que la saluden con un "auf wiedersehen". Su misión es atrapar a Alucard en el Águila, ya que él no puede cruzar agua sin la ayuda de un barco y su ataúd. Usando el Águila como señuelo, Millennium aísla a Alucard al medio del océano mientras ellos realizan su operación de aterrizaje. Desafortunadamente para Millennium, Alucard puede navegar un barco fantasma.

Rip aparece luego cuando Integra Hellsing libera el control de restricción número 0, que en ese momento, se enfrentaban, a un avaro y ambicioso Enrico Maxwell, por órdenes de Alucard, le dispara al helicóptero donde se encontraba; al final de este capítulo, ella y otros familiares de Alucard 'mueren' en un incendio donde se llevaba a cabo el enfrentamiento.

Aparece completamente uniformada, con el pelo trenzado, y el rango de "Untersturmführer". Sus anteojos le dificultan enfocar apropiadamente, y Alucard pasa algo de tiempo tratando de explicarle quién es él y por qué está en el edificio. Finalmente, dándose cuanta de que él es un enemigo, Rip trata de dispararle, pero es knockeada por el ataúd inteligente de Alucard.

Hellsing Ultimate 

Rip es la antagonista principal de la OVA IV. Junto con Zorin Blitz y Schrödinger, aparece brevemente en el tercer episodio y durante los créditos.

Véase también 

 Hellsing
 Millenium

Referencias 

Personajes de Hellsing

pl:Rip van Winkle